Das Alexandria International Squash Open 2015 fand vom 4 bis 10. Juni 2015 in Alexandria, Ägypten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2014/15 und gehörte zur Kategorie International 100. 

Das Finale gewann Raneem El Weleily gegen Omneya Abdel Kawy mit 11:6, 11:5 und 11:9.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 32 Spielerinnen, davon acht Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Hana Ramadan einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 100.000 US-Dollar.

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

WSA World Tour 2014/15
Squashturnier in Alexandria